Kaplí zasvěcených Panně Marii Karmelské je více:

 Kaple Panny Marie Karmelské (Borovany)
 Kaple Panny Marie Karmelské (Jakubčovice nad Odrou)
 Kaple Panny Marie Karmelské (Příluka)
 Kaple Panny Marie Karmelské (Včelná pod Boubínem)
 Kaple Panny Marie Karmelské (Vlčí Hora)
 Kaple Panny Marie Karmelské (Zašovice)
 Kaple Panny Marie Karmelské (Zbraslavec)
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Panny Marie Karmelské